Slovo daněk má více různých významů:

živočichové
 Dama = daněk (zvíře), rod jelenovitých sudokopytníků
 daněk evropský (Dama dama) = daněk skvrnitý
 daněk mezopotámský (Dama mesopotamica)

příjmení
 Adolf Daněk (1869–1950) – český folklorista, učitel a spisovatel
 Čeněk Daněk (1826–1893) – podnikatel, zakladatel ČKD
 viz Českomoravská-Kolben-Daněk
 Eva Daňková (* 1964) – česká herečka, členka souboru Městského divadla Zlín
 Jan Daněk – více osob, viz rozcestník
 Jan Daněk (malíř) – český malíř a restaurátor
 Jaroslav Daněk (* 1922) – český architekt a výtvarník
 Jiří Daněk (1959–2017) – český spisovatel
 Josef Daněk – více osob, viz rozcestník
 Ladislav Daněk (1889–1961) – československý právník a meziválečný poslanec
 Ludvík Daněk (1937–1998) – český atlet, olympijský vítěz v hodu diskem a ve své době světový rekordman
 Michal Daněk (* 1983) – český fotbalista
 Miroslav Daněk (* 1948) – československý hokejový obránce
 Oldřich Daněk (1927–2000) – český dramatik, scenárista a režisér
 Petr Daněk (* 1957) – český sociální geograf
 Prokop Daněk (1936–1968) – český fotbalista
 Radomír Daněk (* 1948) - český hokejový brankář
 Slavomil Ctibor Daněk (1885–1946) – český evangelický duchovní a teolog
 Václav Daněk – více osob, viz rozcestník
 Viktor Daněk – zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu
 Vladimír Daněk (* 1957) – český hráč a učitel deskové hry go
 Wabi Daněk (1947–2017) – český zpěvák a písničkář (vlastním jménem Stanislav Daněk)
 Zdeněk Daněk (* 1977) – český malíř

Externí odkazy